Носа-Сеньора-ди-Фа́тима (порт. Nossa Senhora de Fátima) — топоним.

 Носа-Сеньора-ди-Фатима (Авейру) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Авейру. 
 Носа-Сеньора-ди-Фатима (Лиссабон) — район в Португалии, входит в округ Лиссабон. 
 Носа-Сеньора-ди-Фатима (Энтронкаменту) — фрегезия в Португалии, входит в округ Сантарен.